Ar o AR puede referirse a:
Ar (Abegondo), aldea española de la parroquia de Montouto, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
Argón, elemento químico de número atómico 18 y símbolo Ar.
Peso atómico, en química.
Ár, runa que equivale a la letra «a» exclusivamente en el alfabeto futhark joven.
 ar, el código ISO 639-1 para el idioma árabe.
Argentina.
ISO 3166-2:AR, código ISO para lugares de Argentina. 
.ar, dominio de nivel superior (ccTLD) de Argentina.
Aerolíneas Argentinas, por su código IATA.
Arkansas, por su abreviatura postal.
Provincia de Arezzo, Italia, por su código de matrícula de vehículos.
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, un cargo de la Unión Europea.
Grupo arilo, grupo funcional derivado de un hidrocarburo aromático, cuyo símbolo es Ar.
ar (archivador), comando de Unix.
Ascensión recta.
Abandonia Reloaded, comunidad freeware.
AirRivals, videojuego.
Armadillo Run, videojuego de puzles basados en simulaciones físicas creado por Peter Stock.
AR-15, un fusil de asalto.
Artists & Repertoire (A&R), división de una discográfica responsable del descubrimiento de nuevos talentos y del desarrollo comercial y artístico de estos.
Abbey Road, álbum de The Beatles.
Abbey Road Studios, un estudio de grabación.
Atlantic Records, compañía discográfica estadounidense.
Alfa Romeo, fabricante de automóviles.
El programa de AR, programa de televisión español presentado por Ana Rosa Quintana en la cadena Telecinco.
 Alfombra roja y AR Prime, programas de televisión chilenos.